Балш — фамилия и топоним:

 Балш — город в Румынии.
 Балш — город в Албании.
 Балш, Теодор — господарь Молдавского княжества.

См. также 
 Балша